Замлы́не () — наименование различных населённых пунктов в Польше.

Населённые пункты 
 Замлыне — село в Бжезинском повяте Лодзинского воеводства;
 Замлыне — село в Бялобжегском повяте Мазовецкого воеводства;
 Замлыне — село в Здуньсковольском повяте Лодзинского воеводства;
 Замлыне — село в Клобуцком повяте Силезского воеводства;
 Замлыне — село в Краковском повяте Малопольского воеводства;
 Замлыне — село в Пётркувском повяте Лодзинского воеводства;
 Замлыне — село в Томашувском повяте Люблинского воеводства;
 Замлыне — село в Хрубешувском повяте Люблинского воеводства;

Городские районы 
 Замлыне — район в городе Радом;
 Замлыне — район в городе Ястшембе-Здруй.